Melay puede referirse a: 
 Melay, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Melay, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Melay, comuna francesa situada en Saona y Loira.